Gebel est un nom propre germanique et un nom commun arabe qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Gebel est un patronyme allemand. C’est également un patronyme français, particulièrement présent dans les départements germaniques, en Moselle et en Alsace.

Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, le nom de famille Gebel est une variante, comme Gibel et Gibard, du nom de personne d'origine germanique Gibhardt, ou Gebhardt (variante alsacienne), du gothique giba, du vieux haut allemand geba, « don », et -hard, « dur, fort ».

Variantes 
Gebel fait partie d'une famille de patronymes issus de Gibhardt et Gebhardt : Gibard, Gibel, Gibeau et Gibeaud. Le matronyme équivalent est Gibele, avec une variante de forme contractée Gible. Il existe les formes corses et italiennes Ghibelli, Ghibellini, et les formes latines Gibely, Gibelin ainsi que les formes contactées altérées Giblain et Gebelin.

Patronyme 

  (1905-1964), combattante de la résistance communiste allemande à l'époque nazie ;
 Franz Xaver Gebel (1787-1843), compositeur, professeur de musique et chef d'orchestre allemand ;
 Georg Gebel (1709-1753), musicien et compositeur allemand ;
  (1934-2001), dompteur germano-américain ;
  (1955-), actrice polonaise ;
 Matthes Gebel (ca. 1500-1574), médailleur et sculpteur allemand ;
 Michael Gebel (1979-), sociologue et universitaire allemand ;
  (1893-1972), agriculteur et homme politique allemand ;
  (1983-), femme politique allemande ;
  (1967-), avocat, militant politique et publiciste allemand.

Toponyme 
Gebel est une variante orthographique française du mot arabe djebel désignant une montagne ou un massif montagneux. On trouve ce mot, sous différentes graphies (jebel, djabal, jabal ou jbel) dues aux variantes de translittération et de prononciation régionale, dans de nombreux toponymes. Ce sens de gebel n'a aucun rapport avec le patronyme français.

 Liste de djebels désignant des montagnes
 Gebel Dubbey, ou Djebel Dubbeh, ou Dubbi ou Edd2, volcan d'Érythrée

Archéologie 
 Couteau de Gebel el-Arak, couteau en ivoire (défense d'éléphant) et en silex datant de -3300/-3200 de Égypte ancienne, supposément trouvé sur le site de Gebel el-Arak.

Notes et références 

Patronyme germanique
Patronyme français
Patronyme alsacien